Muchachitas puede referirse a:

Muchachitas, telenovela mexicana producida por Emilio Larrosa en 1991;
Muchachitas como tú, su remake de 2007;
"Muchachitas (canción)", el tema principal de ambas telenovelas.